Por nódulo puede referirse en:
 Botánica:
- Nódulo, agrupación de bacterias fijadoras de nitrógeno, en las raíces leguminosas.

 Geología:
- nódulo, concreción contenida en algunas rocas o que se ha formado en el fondo del mar.
- nódulo polimétalico, estructura geológica.

 Medicina:
- nódulo, agrupación de células.
- nódulo auriculoventricular o nódulo de Aschoff-Tawara, localizado en el atrio derecho del corazón.
- nódulo de Virchow, una adenopatía supraclavicular izquierda.
- nódulo en las cuerdas vocales, hiperqueratosis simétrica del tejido de los mismos y que afecta la voz.
- nódulo linfático
- nódulo sinusal o de Keith y Flack, ubicado en la aurícula derecha del corazón.